De volgende lijst van sluizen in het Canal du Midi geeft een overzicht van de sluizen in het Canal du Midi tussen de Garonne in het westen en Bassin du Thau in het oosten. Reizend van west naar oost vanuit Toulouse naar Sète zijn de nummers 1–18 stijgend en 19–86 dalend. Er zijn 91 werkende sluizen op het traject. Bij elk sluizencomplex is een sluiswachtershuisje aanwezig met een bord met de naam van de sluis en afstand tot de volgende sluis.

Sluis in Frankrijk
Canal du Midi
Bouwwerk in Occitanie